Il singolare  del Palm Hills International Tennis Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ivo Minář ha battuto in finale 3–6, 6–2, 6–3 Simone Vagnozzi.

Teste di serie

  Dustin Brown (secondo turno)
  Christophe Rochus (semifinali)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)

 Niels Desein (secondo turno)
 Andre Begemann (secondo turno)
 Jonathan Dasnières de Veigy (quarti di finale)
 Bastian Knittel (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Palm Hills International Tennis Challenger 2010